Санже́йка () — село в Овидиопольском районе Одесской области Украины. Население курорта — 791 человек.

История 
В 1792 году на берегу Чёрного моря рядом с опасным для кораблей местом, где соединяются подводные течения из пролива Босфор и Керченского пролива был основан военный пункт Санджак, состоявший из сторожевой башни и землянки, где размещались несшие службу солдаты. Для предупреждения кораблей на башне днём вывешивались морские флаги, а ночью — фонари. В 1921 году был основан Санжейский маяк, старое здание построено в 1956 году. В районе маяка нередки обрушения берега, в связи с этим в конце 2010 года новое здание маяка  перенесли дальше от береговой линии, подошедшей к маяку слишком близко.

Фотографии

Ссылки 
 Санжейка на wikimapia.org
 Санжейка , отдых, море , гостиница

Примечания 
      3.Санжейка , отдых, море , гостиница 

Населённые пункты Овидиопольского района